Sibylla von Sachsen ist der Name folgender Personen:
 Sibylla von Sachsen-Coburg und Gotha (1908–1972), Erbprinzessin von Schweden
 Franziska Sibylla Augusta von Sachsen-Lauenburg (1675–1733), Markgräfin von Baden-Baden

Sibylle von Sachsen ist der Name folgender Personen:
 Sibylle von Sachsen (1515–1592), Herzogin von Sachsen-Lauenburg
 Sibylle von Jülich-Kleve-Berg (1512–1554), Kurfürstin von Sachsen
 Sibylle Hedwig von Sachsen-Lauenburg (1625–1703), Herzogin von Sachsen-Lauenburg
 Sibylla Elisabeth von Württemberg (1584–1606), durch Heirat Herzogin von Sachsen

Siehe auch:
 Magdalena Sibylle von Sachsen (1617–1668), Kronprinzessin von Dänemark und Norwegen, Herzogin von Sachsen-Altenburg
 Magdalena Sibylle von Preußen (1586–1659), Kurfürstin von Sachsen
 Magdalena Sibylle von Brandenburg-Bayreuth (1612–1687), Kurfürstin von Sachsen
 Franziska Sibylla Augusta von Sachsen-Lauenburg (1675–1733), Prinzessin von Sachsen-Lauenburg